Список островов Дании — перечень (не полный) островных территорий (островов) входящих в государство Королевство Дания (Датское королевство) на данный момент времени. 

Со временем количество островов менялось в связи с экспансией Дании и других государств. Ниже приведен не полный список островов Королевства Дания. Включая Гренландию и Фарерские острова, полный список включает в себя 443 названия островов, из которых только 76 заселены. Самыми большими островами Дании, исключая Гренландию, являются острова:
 Фюн
 Зеландия
 Острова Северного моря (Северо-Фризские острова)
 Веннсюссель-Тю
 Рёмё
 Фанё
 Маннё
 Острова, расположенные в Лим-фьорд
 Венё
 Ливё
 Морс
 Фур
 Острова пролива Каттегат
 Анхольт
 Лесё
 Нордре-Рённер
 Орё
 Самсё
 Тунё
 Острова пролива Малый Бельт
 Альс
 Барсё
 Богё
 Брандсё
 Эрё
 Острова к югу от о. Фюн
 Скарё
 Стрюне
 Тосинге
 Острова пролива Большой Бельт
 Аггерсё
 Лангелланн
 Мусхольм
 Омё
 Рюмсё
 Спрогё
 Острова пролива Эресунн
 Амагер
 Пеберхольм (искусственный остров)
 Сальтхольм
 Слотсхольмен
 Острова к югу от о. Зеландия
 Аскё
 Богё
 Вайрё
 Лолланн
 Люё
 Мён
 Нюор
 Рогё
 Файё
 Фальстер
 Фемё
 Острова Балтийского моря
 Борнхольм
 Гавнё
 Кристиансё
 Острова Атлантического океана
 Фарерские острова, автономная территория под управлением Дании
 Гренландия, автономная территория под управлением Дании

Примечания 

Дания
Списки:Дания